

Toponymie
 Varèse, une ville de Lombardie en Italie ;
 La Province de Varèse, dont cette ville est la capitale ;
 Varese Ligure, une commune de la Ligurie en Italie ;

Astronomie
 (277816) Varèse est un astéroïde de la ceinture principale

Armement
 Varese, un croiseur blindé de la Regia Marina
 Varese, une canonnière blindée de la Regia Marina

Patronymie
 
 Claudio Varese (1909-2002), un critique littéraire italien
 Edgard Varèse (1883-1965), un compositeur de musique orchestrale et précurseur de l'électro-acoustique.
 Federico Varese (1965- ) un criminologue italien
 Juan Antonio Varese, un écrivain uruguayen

Divers
 Varèse Sarabande, un éditeur phonographique américain de musique de films.

Homonymie de toponyme